«Bart the Lover» () — шестнадцатый эпизод третьего сезона мультсериала «Симпсоны». Вышел в эфир 13 февраля 1992 года в США на телеканале «Fox».

Сюжет 

Барта наказали за очередной проступок и оставили после уроков. Барт узнаёт, что его учительница мисс Крабаппл поместила в газету объявление о поисках спутника жизни. Барт решает подшутить и пишет своей учительнице любовное письмо от имени некого Вудро. Получив письмо, мисс Крабаппл влюбляется в Вудро. Со временем Барт понимает, что шутка слишком далеко зашла. Тогда он рассказывает всё своей семье, и они вместе пытаются исправить сложившуюся ситуацию.

Награды 
 Марсия Уоллес получила «Эмми» за озвучивание Эдны Крабаппл в этой серии.

Примечания

Ссылки 

Рисованные мультфильмы США 1992 года